cz betűkapcsolat
 CZ, mint Csehország rövidítése, pl: autójel
 .cz, a cseh domainvégződés
 ČZ, cseh fegyvergyár, később motorkerékpárgyártó vállalat volt Strakonicében
 CZ a kínai Hosszú  Menetelés (hordozórakéta) család nevének rövidített formája
 CZ–1 hordozórakéta
 CZ–2F hordozórakéta
 CZ–4A hordozórakéta